Носталгија се може односити на:

 Носталгија, главно значење
 Носталгија (филм), филм руског режисера Андреја Тарковског